Klášter augustiniánek může znamenat:
 Klášter augustiniánek (Praha): bývalý konvent při kostele svaté Kateřiny Alexandrijské na Novém Městě v Praze.

možná hledáte také Klášter augustiniánů kanovníků
 Klášter augustiniánů kanovníků (Fulnek): byl založen roku 1389, zrušen císařem Josefem II. v roce 1784.
 Klášter augustiniánů kanovníků (Praha): na Karlově je původně gotický, barokně přestavěný komplex klášterních budov. Klášter založil král Karel IV., zrušil Josef II. V budově sídlí Muzeum Policie České republiky.
 Klášter augustiniánů kanovníků (Prostějov): byl založen roku 1391 a zničen během husitských válek.

nebo také Klášter augustiniánů poustevníků
 Klášter augustiniánů poustevníků (Litomyšl): byl konvent v Litomyšli (založen 1351, zanikl roku 1421 krátce po vypálení husity). 

Rozcestníky - místopisné jméno